Amrehn ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Amrehn (1912–1981), deutscher Jurist und Politiker
 Vinzenz Amrehn (1897–1987), deutscher Missionar in Chile, Pfarrer in Leinach; siehe Oberleinach
 Nicolai Amrehn (* 1991), deutscher Jazzmusiker